Bagnaioli – abitanti di Bagnaia (Viterbo)
Bagnaioli – abitanti di Bagni di Lucca
Bagnaioli – abitanti di Bagno Vignoni
Bagnaioli – abitanti di Bagno di Gavorrano
Bagnaioli – abitanti di San Giuliano Terme